Android ima več pomenov.

 android, robot ali umetni organizem, podoben človeku.
 Android (operacijski sistem), programski jezik in operacijski sistem za prenosne naprave.
 Android (film), znanstvenofantastični film Aarona Lipstadta iz leta 1982.